

Cinema 
 Brilliant – film del 2004 diretto da Roger Cardinal

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Brilliant – città della Contea di Marion, Alabama
 Brilliant – comunità non incorporata della contea di Colfax, Nuovo Messico

Musica 
 Brilliant – gruppo musicale britannico
 Brilliant – singolo dei D'espairsRay del 2008
 Brilliant – album degli Ultravox del 2012
 Brilliant Classics – etichetta discografica olandese